|-
| 135301 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135302 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135303 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135304 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135305 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135306 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135307 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135308 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135309 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135310 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135311 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135312 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135313 - || || 18 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135314 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135315 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135316 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135317 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135318 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135319 - || || 29 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135320 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135321 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135322 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135323 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135324 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135325 - || || 23 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135326 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135327 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135328 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135329 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135330 - || || 22 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135331 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135332 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135333 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135334 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135335 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135336 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135337 - || || 13 d'octubre, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 135338 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135339 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135340 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135341 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135342 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135343 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135344 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135345 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135346 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135347 - || || 9 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135348 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135349 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135350 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135351 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135352 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135353 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135354 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135355 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135356 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135357 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135358 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135359 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135360 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135361 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135362 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135363 - || || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135364 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135365 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135366 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135367 - || || 10 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135368 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135369 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135370 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135371 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135372 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135373 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135374 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135375 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135376 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135377 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135378 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135379 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135380 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135381 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135382 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135383 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135384 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135385 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135386 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135387 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135388 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135389 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135390 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135391 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135392 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135393 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135394 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135395 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135396 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135397 - || || 12 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135398 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135399 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135400 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
5